Fiano ist der Name folgender Orte:

 Fiano (Piemont), eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin in Italien
 Fiano Romano, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom in Italien
 Fiano, ein Ortsteil der Gemeinde Certaldo in der Metropolitanstadt Florenz in Italien
 Fiano, ein Ortsteil der Gemeinde Pescaglia in der Provinz Lucca in Italien
 Fiano d’Abeto, ein Ortsteil der Gemeinde Preci in der Provinz Perugia in Italien

weitere Bedeutungen:

 Fiano di Avellino, ein italienisches Weinbaugebiet in der Region Kampanien
 Fiano (Rebsorte), eine alte süditalienische weiße Rebsorte

als Familienname:
 Nedo Fiano (1925–2020), italienischer Überlebender des Konzentrationslagers Auschwitz

Siehe auch:
 Foiano